Il doppio  del Copa Topper 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Carlos Berlocq e Brian Dabul hanno battuto in finale Andrés Molteni e Guido Pella 7–6(4), 6–3.

Teste di serie

  Carlos Berlocq /  Brian Dabul (campioni)
  Diego Junqueira /  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

  Nikola Ćirić /  Goran Tošić (quarti di finale)
  Rodrigo Guidolin /  Júlio Silva (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Topper 2010